Грамс — фамилия. Известные носители:
 Грамс, Олег Михайлович (1984) — российский гандболист.
 Грамс, Эдуард (1964) — российский и немецкий самбист и дзюдоист.

См. также 
 Граймс